Ибн Габироль (רחוב אבן גבירול) — улица в Тель-Авиве.

Улица названа в честь еврейского поэта Соломона Ибн Габироля. Одна из главных улиц города.

Ибн-Габироль соединяет север и юг города, пересекая улицы Марморек, Ласков, Карлебах и Иегуда Галеви, проходит вдоль площади Рабина и парка Ха-Яркон, а на севере — с улицей Шмуэля Йосефа Агнона.

На улице также расположен Муниципалитет Тель-Авива.

Является границей между старой застройкой 30-40-х гг. XX века и более поздней застройкой после 1948 года.

Помимо транспортной магистрали известна как место проведения различных парадов и шествий. Пересекается с улицами Дизенгоф, Каплан, Пророков, царя Саула, бульваром Кинг-Давид, Арлазоров, Жаботински, Базель. Проходит вдоль площадей: Рабина, М. Фрухтер, Милан.

Многие здания построены в 50-60-е гг., много магазинов и офисов, в частности офис компании Илия, дом Валла, Hame’ah Tower (дом 124), Сити-Холл, торговый центр London Ministores, дом культуры Сионистской организации Америки, Киръят — Меир, театр Гат.

Примечания

Ссылки 
 http://www.haaretz.com/print-edition/news/ibn-gvirol-residents-wanted-leafy-trees-not-palms-1.223726

Улицы Тель-Авива
Улицы по алфавиту